Греда може да се односи на:

 Греда (гимнастика), гимнастичка справа
 Греда (грађевинарство), део грађевине

или насеље на простору бивше Југославије:

 Греда (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Греда (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Греда (Љубушки), насеље у општини Љубушки, Република Српска, БиХ
 Греда (Марушевец), насеље у општини Марушевец, Република Хрватска
 Греда (Сисак), градско насеље Сиска, Република Хрватска
 Греда (Врбовец), градско насеље Врбовца, Република Хрватска
 Велика Греда, насеље у општини Пландиште, Република Србија
 Бабина Греда, насеље у општини Бабина Греда, Република Хрватска
 Блињска Греда, насеље у општини Суња, Република Хрватска
 Греда Суњска, насеље у општини Суња, Република Хрватска
 Греда Брешка, насеље у општини Иванић Град, Република Хрватска

или

 Златна греда, часопис за књижевност, уметност, културу и мишљење
 Греда (ИСС), елемент Интернационалне свемирске станице

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Греда“